Église Santa Maria del Soccorso peut désigner :
 L'église Santa Maria del Soccorso (Livourne)
 L'église Santa Maria del Soccorso (Rome)
 L'église Santa Maria del Soccorso (Capodimonte)